Olfenius ist der Familienname von

 August Olfenius (1822–1894), nassauischer Landesbankdirektor und Abgeordneter
 Max Olfenius (1867–1937), deutscher Offizier, zuletzt preußischer Generalmajor
 Walter Zerlett-Olfenius (1897–1975), deutscher Drehbuchautor